Яльмар Фредерик Бергман (; 19 сентября 1883, Эребру — 1 января 1931, Берлин) — шведский прозаик и драматург.

Биография 
Родился в семье банковских служащих. В 1908 году Бергман женился на Стине Линдберг, дочери театрального актёра Августа Линдберга. Похоронен на Северном кладбище в .

Творчество

Ранний период 

В 1910 году Бергман опубликовал свою первую значительную работу — «Завещание его милости» (). В этой повести легко и остроумно изображающая конфликт поколений — престарелых хозяев родового поместья в Бергшлагене и их молодых наследников.

Средний период 
Центральными произведениями среднего периода стали романы «Маркуреллы из Вадчепинга» (1919), «Господин фон Ханкен» (1920) и «Бабушка и Господь Бог» (1921). Эти произведения пронизаны идеей осознанного смирения на фоне жизненных неурядиц. В одном из писем 1922 года писатель объединил их, назвав «прощаниями»: в первом случае — «с любовью и семейной жизнью», во втором — «с честолюбием и разного рода утопиями», в третьем — «с буржуазной средой», из которой он вышел.

Поздний период 
В поздний период творчества, особенно после работы в Голливуде, писатель страдал от глубоких депрессий и алкоголизма. Последним серьёзным произведением Бергмана считается роман «Клоун Як», показывающий разложение творческой личности, достигшей широкой популярности. Роман «Клоун Як» написан на основе впечатлений, полученных во время работы в Голливуде.

Бергман и кинематограф 
Бергман проявлял большой интерес к кинопроизводству и написал в сотрудничестве с Виктором Шёстрёмом ряд киносценариев. В частности, режиссёром Густавом Муландером был экранизирован роман «Сведенхельмы» с Ингрид Бергман в одной из ролей. После четырёхмесячной поездки в Голливуд по контракту (1923—1924) писатель все чаще жалуется на усталость, серьезно и часто болеет. Последним произведением стал роман «Клоун Як» (1930) — самоанализ и беспощадное самораскрытие личности художника в момент надлома. Прототипом для главного героя романа стал актёр Йоста Экман (старший). В 1931 году Виктором Шёстрёмом был экранизирован роман Бергмана «Маркуреллы из Вадчёпинга».

Библиография 
 Мария, мать Иисуса, 1905
 Соливру, 1906
 Голубой цвет, 1907
 Юнкер Эрик, 1908
 Саванарола, 1909; отредактированная версия — 1928
 Любовь, новеллы, 1910
 Завещание его милости, 1910
 Мы — Боки, Кроки и Роты: Из хроники одного города, 1912
 История Лёвена, 1913
 Бершлагенские комедии I—III; 1914—1916
 I:Две семьи, 1914
 II:Танцы во Фрётьярне, 1915
 III:Кнутсмясская ярмарка, 1916
 Фальшивые бумаги, 1916
 Хозяйка Сутре, 1917
 Мемуары мёртвого, 1918
 Маркуреллы из Вадчёпинга, 1919
 Господин фон Ханкен, 1920
 Бабушка и Господь Бог, 1921
 Похороны Эроса, 1922
 Я, Юнг и Медард, 1923
 Сведенхельмы, драма, 1923
 Фру Ингеборг, начальница, 1924
 Девушка во фраке, 1925
 Юнас и Хелен, 1926
 Керрман в Раю, 1927
 Праздники Лотты Бреннер, 1928
 Клоун Як, 1930
 За масками, радиодрама, 1930

Примечания

Ссылки 
 ЯЛЬМАР БЕРГМАН (HJALMAR BERGMAN. 1883-1931)

Шведские писатели